MPH steht als Abkürzung für:

 Methylphenidat (ursprünglicher Handelsname: Ritalin), Arzneistoff mit stimulierender Wirkung
 Master of Public Health, interdisziplinäres Aufbaustudium im Bereich Gesundheitswissenschaften

Als Eigenname für:
 Godofredo P. Ramos Airport (Filipino: Paliparang Godofredo P. Ramos), Flughafen in der Provinz Aklan auf der Insel Panay in der Region Western Visayas nach dem IATA-Code
 Martinair (ICAO-Code), niederländische Frachtfluggesellschaft
 Metroid, (, Metoroido), Name einer Videospiel-Reihe von Nintendo.
 Riley MPH, ein Pkw-Modell

MPh steht als Abkürzung für:

 Metaphysik, eine Grunddisziplin der Philosophie

mph steht als Abkürzung für:

 Meilen pro Stunde (englisch: miles per hour, kurz mph) ist eine Maßeinheit der Geschwindigkeit 

MPH